Kabinett Jóhanna Sigurðardóttir steht für folgende Regierungen Islands:
 Kabinett Jóhanna Sigurðardóttir I (2009)
 Kabinett Jóhanna Sigurðardóttir II (2009 bis 2013)